Pedro Manrique de Lara (1553-1615) – arcivescovo cattolico e teologo spagnolo
 Pedro Manrique de Lara (... – 1202) – nobile e capo militare spagnolo